EIT
 Erdélyi Irodalmi Társaság
 Európai Innovációs és Technológiai Intézet, European Institute of Innovation and Technology; EIT